Barchov – gmina w Czechach, w kraju hradeckim, w powiecie Hradec Králové
 Barchov – wieś w Czechach, w kraju pardubickim, w powiecie Pardubice